Jokanović ist der Familienname folgender Personen:

 Predrag Jokanović (* 1968), jugoslawisch-serbischer Fußballspieler und -trainer
 Rajko Jokanović (* 1971), serbischer Volleyballspieler
 Slaviša Jokanović (* 1968), jugoslawischer-serbischer Fußballspieler und -trainer